Cette page contient les pages d'homonymie de Beausoleil, BeauSoleil et Beau Soleil.

Patronyme 
Beausoleil est un nom famille. Ce nom de famille est attesté en France.

 Bobby Beausoleil (né en 1947), meurtrier américain ;
 Claude Beausoleil (1948-2020), poète québécois ;
 Claude Beausoleil (1929-1983), caméraman et directeur de la photographie français ;
 Cléophas Beausoleil (1845-1904), homme politique fédéral du Québec ;
 Michel Beausoleil (né en 1980), joueur de hockey sur glace québécois ;

Pseudonyme 

 Oscar Beausoleil, pseudonyme de l'auteur Marcel Rouche (1902-1992) ;
 Roger Beausoleil, pseudonyme du nationaliste québécois Raoul Roy (1914-1996).

Toponymie 

 Beausoleil, commune française des Alpes-Maritimes ;
 Beausoleil, projet de municipalité canadienne.

Autres 
 BeauSoleil, groupe louisianais de musique cadienne
 Beausoleil Broussard, groupe de musique acadien créé en 1975
 Beausoleil, première nation de l'Ontario

Voir aussi 
 Jean du Châtelet, ou du Chastelet (vers 1578 - vers 1645), baron de Beausoleil et d’Auffembach, un minéralogiste, mari de Martine de Bertereau
 Martine de Bertereau, (vers 1590 - vers 1642), baronne de Beausoleil et d’Auffembach, une minéralogiste française, épouse de Jean du Châtelet
 Joseph Brossard, dit Beausoleil (1702-1765), colon et milicien acadien
 Jean Beaussoleil (1803-1837), poète français inhumé à Bergerac (Dordogne)
 Collège alpin Beau Soleil, école privée suisse
de Beausoleil, cratère sur Vénus, ainsi nommé en hommage à Martine de Bertereau, baronne de Beausoleil et d’Auffembach

Notes et références